Governatorato di Belgorod – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Belgorod – oblast' della Russia